Canada 
 Palazzo del Governo a Charlottetown

 Italia 
 Palazzo del Governo a L'Aquila
 Palazzo del Governo ad Ancona
 Palazzo del Governo ad Arezzo
 Palazzo del Governo ad Ascoli Piceno
 Palazzo del Governo a Benevento
 Palazzo del Governo a Campobasso
 Palazzo del Governo a Cosenza
 Palazzo del Governo a Grosseto
 Palazzo del Governo alla Spezia
 Palazzo del Governo a Livorno
 Palazzo del Governo a Macerata
 Palazzo del Governo a Reggio Calabria
 Palazzo del Governo a Taranto
 Palazzo del Governo a Verona

 Svizzera
 Palazzo del Governo ad Herisau

 Ucraina 
 Palazzo del Governo a Kiev